Back to the past en España Regreso atrás y en Hispanoamérica Regreso al pasado es un episodio de la temporada 7 de Bob Esponja.

Sinopsis
Bob Esponja y Patricio le ayudan a Sirenoman y Chico Percebe a llevar su bote móvil invisible a la Sirenocueva. Como agradecimiento, Sirenoman y Chico Percebe les enseñan un cuarto lleno de recuerdos, en donde hay una máquina del tiempo. Patricio juega con ella, y regresan al pasado, donde se encuentran en una batalla entre Sirenoman y Chico Percebe (cuando eran jóvenes) contra mantarraya. Patricio se come toda la salsa tártara, y era el arma para derrotar a mantarraya. Como mantarraya empieza a ganar la batalla, Patricio y Bob Esponja se van al Fondo de bikini de regreso. Pero se encuentran con una ciudad controlada por mantarraya. Así que van con Sirenoman y Chico Percebe (que ahora trabajan en el Crustáceo Cascarudo) y regresan a la batalla entre mantarraya y los héroes, para evitar que Patricio se coma la salsa tártara. Ahí se encuentran con Sirenoman y Chico Percebe (jóvenes y viejos). Mantarraya está muy confundido, porque empiezan a llegar muchas máquinas del tiempo, así que lo arrestan. Sin embargo, la tierra se llena de muchos Bob Esponjas y muchos Patricios.

Curiosidades
 Este episodio dura 14:30 min y no 11:00 como un episodio normal.
 La trama del episodio es una clara parodia a la trilogía Back to the Future.
 La escena en que Fondo de Bikini es gobernada por Mantarraya es una clara parodia a Biff Tannen como tenía dominado Hill Valley en 1985 alternativo del filme Back to the Future Part II.

Episodios de la séptima temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2010